Roter Stein steht für:

 Roter Stein (Lechtaler Alpen) (), Berg in den Lechtaler Alpen, Österreich
 Roter Stein (Allgäuer Alpen) (), Berg in den Tannheimer Bergen, Österreich
 Riedöschinger Travertin, auch Roter Stein genannt, Travertin-Vorkommen bei Riedöschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Rotestein